Антони Перес (); () — французский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения 

 2011
 2-й Тур Толедо — Генеральная классификация
 1-й — Этап 1
 2012
 2-й Grand Prix d'ouverture Pierre-Pinel
 2013
 3-й Tour du Lot-et-Garonne
 2014
 1-й — Этап 3 Tour de Franche-Comté
 2015
 1-й Circuit de Saône-et-Loire — Генеральная классификация
 1-й — Этап 5
 1-й Grand Prix de la Tomate
 1-й Grand Prix de Puy-l'Évêque
 2017
 3-й Тур Люксембурга — Генеральная классификация
 1-й — Этап 3
 1-й — Этап 2 Tour du Gévaudan Occitanie
 2018
 1-й  Рут д’Окситания — Горная классификация
 7-й Тур Йоркшира — Генеральная классификация
 9-й Тур Люксембурга — Генеральная классификация
 1-й — Этап 4
 10-й Тур де Эна — Генеральная классификация
 2019
 2-й Дуо Норман (вместе с Кристофом Лапортом)
 2020
 1-й — Этап 1 Тур дю От-Вар

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Перес, Антони на FirstCycling
 Перес, Антони Профиль на сайте  
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Франции